Baltische toendravlinder
 noordse toendravlinder
 pooltoendravlinder